Глеб Васильевич Пуйло () — доктор технических наук, профессор, специалист по электрическим машинам и трансформаторам.

Биография 
После окончания в 1950 году одесской средней школы № 118 с золотой медалью, поступил в Одесский политехнический институт на электротехнический факультет, который окончил с отличием в 1955 году. В 1966 защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук на тему «Некоторые возможности оптимизации и исследования мощных силовых трансформаторов на ЦВМ» всё в том же Одесском политехническом институте. В 1992 году в Московском энергетическом институте защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук по теме «Математическое моделирование и автоматизированный проектный синтез специальных трансформаторов». В настоящее время является преподавателем в Одесском национальном политехническом университете

Научная деятельность 
Основатель научного направления автоматизированный оптимальный проектный синтез и исследования электромагнитных и электромеханических преобразователей энергии. Является автором 12 изобретений и 120 научных статей на тему математического моделирования и автоматизированного проектного синтеза электромеханических и электромагнитных устройств. Был научным руководителем 5 аспирантов, которые впоследствии успешно защитили свои диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук и 2 докторантов, которые также успешно защитили свои диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук.

С 2000 по 2006 год был членом экспертного совета «Электротехника и электроэнергетика» ВАК Украины. Заместитель главного редактора межведомственного научно-технического сборника «Електромашинобудування та електрообладнання». Член редакционной коллегии специализированных журналов «Електротехніка i Електромеханіка» и «Электротехника и электроэнергетика». Член редакционного совета научно-технического сборника «Труды Одесского национального политехнического университета». Также является членом методического совета Министерства образования и науки Украины по направлению «Электромеханика».

Награды 
В 1993 году награждён медалью «Ветеран труда» и Почетной грамотой Министерства образования и науки Украины за успешную работу в деле обучения и воспитания студенческой молодежи

Примечания

Ссылки 
 Индекс цитируемости по данным scholar.google.ru.